Большинство деталей машин работают в условиях изнашивания, кавитации, циклических нагрузок, коррозии при криогенных или высоких температурах, при которых максимальные напряжения возникают в поверхностных слоях металла, где сосредоточены основные концентраторы напряжения. Газотермическое напыление, наплавка, химико-термическая обработка повышают твёрдость, кавитационную и коррозионную стойкость и, создавая на поверхности благоприятные остаточные напряжения сжатия, увеличивают надёжность и долговечность деталей машин. Кроме того увеличить прочность и сопротивление усталости можно созданием соответствующих композиций сплавов и технологии обработки. При сохранении достаточно высокой пластичности, вязкости и трещиностойкости данные методы повышают надёжность и долговечность машин и понижает расход металла на их изготовление вследствие уменьшения сечения деталей.

Термические 

Упрочнению термической обработкой подвергаются 8-10 % общей выплавки сталей. В машиностроении объём термического передела составляет до 40% стали.

Закалки
 Объёмная 
 Поверхностная
Объемно-поверхностная-закалка
Рекристаллизация

Механические 
Механические свойства деталей улучшаются пластической деформацией или поверхностным наклёпом. Эти методы широко используются в промышленности для повышения сопротивляемости малоцикловой и многоцикловой усталости деталей машин.

 Обкатывание
 Чеканка
 Выглаживание
 Старение

Химико-термические 

Деталь помещают в среду, богатую элементом, который диффундирует в металл.
 Цементация
 Азотирование
 Нитроцементация
 Цианирование
 Диффузионное насыщение металлами
 Алитирование
 Хромирование
 Никелирование
 Силицирование
 Борирование

Газотермическое напыление 

С помощью нагрева исходного материала, его диспергирования и переноса газовой струей на поверхность изделия наносится слой металла или сплава, металлокерамики, керамики с необходимыми свойствами. При этом изделие не нагревается более 100 градусов Цельсия.
 Высокоскоростное газопламенное напыление
 Плазменное напыление
 Электродуговая Металлизация
 Детонационное напыление
 Газопламенное напыление
 Напыление с оплавлением

Наплавка 

Наплавка — это нанесение слоя металла на поверхность изделия посредством сварки плавлением.
Различают методы:

Газопорошковая наплавка
Наплавка под флюсом
Наплавка самозащитными проволоками
Вибродуговая наплавка
Плазменная наплавка

PVD-процесс 

Hапылениe покрытий (тонких плёнок) в вакууме

Комбинированные 

К комбинированным способам упрочнения относятся термомеханическая обработка, термо-химико-механическая обработка, электроэрозионная обработка, лазерное упрочнение + выглаживание + обкатывание и др. Объёмная и поверхностная обработка могут вестись последовательно несколькими методами.

Литература 
 Соснин Н. А., Ермаков С. А., Тополянский П. А. Плазменные технологии. Руководство для инженеров.. — Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического ун-та, 2013. — 406 с.
 
 
 
 Журнал "Вестник машиностроения", 2016, 4.

Металлургические процессы и операции
Материаловедение
Металловедение
Технологии машиностроения
Упрочнение поверхностей